Hans Hingst ist der Name von

* Hans Christian Hingst (1895–1955) deutscher Jurist und SS-Standartenführer
 Hans Hingst (Prähistoriker) (1908–1996), deutscher Prähistoriker